Ауд Мудрая (834—900) — одна из ключевых участниц заселения Исландии в IX веке, упоминающаяся в родословных ряда персонажей «родовых саг».

Семья 
Отцом Ауд был Кетиль Плосконосый, король Мэна и Островов, матерью — Ингвильд, дочь херсира Кетиля Барана. Кетиль Плосконосый выдал дочь за Олава Белого, возглавлявшего викингов Ирландии и Шотландии. От этого брака родился единственный сын, Торстейн Рыжий.

Биография 
Когда Олав Белый погиб в Ирландии (871 или 873 год), Ауд и Торстейн перебрались на Гебридские острова. Там Ауд женила сына на Турид, дочери Эйвинда Норвежца. Торстейн завоевал половину Шотландии, но погиб во время восстания (ок. 890 года). Его мать узнала об этом, когда находилась на Катанесе. Она приказала втайне построить корабль и уплыла вместе с детьми Торстейна на Оркнейские острова, где выдала замуж старшую из внучек, Гроа (за Дунгада, ярла из Катанеса). Потом Ауд отправилась на поиски Исландии. В пути она сделала ещё одну остановку на Фарерских островах, где выдала замуж ещё одну внучку — Грелёд.

На борту корабля было двадцать свободных мужчин, и Ауд командовала экипажем. Кроме того, на корабле были люди, купленные Ауд Мудрой у других викингов, — ирландцы и другие жители Британского архипелага. Они получили от хозяйки свободу и землю, с которой могли прокормиться. По прибытии в Исландию Ауд заняла обширную территорию — все Долинные Земли, часть которой раздала своим спутникам. Сама она поселилась в построенной ею усадьбе Лощина. В последние годы жизни она выдавала замуж оставшихся внучек и воспитывала единственного внука — Олава Фейлана.

От подавляющего большинства других первопоселенцев Ауд отличалась тем, что была христианкой. По её приказу был возведён крест на холмах, позже названных Крестовыми, и у этого креста она регулярно молилась. Её потомки построили на этих холмах языческое святилище.

«Ауд была очень величавой женщиной. Когда она состарилась, то пригласила родичей с обеих сторон и устроила пышный пир. Пир продолжался три ночи, когда она раздала своим друзьям подарки и добрые пожелания. Она сказала, что пир будет продолжаться ещё три ночи. Она сказала, что это будет тризной по ней. Но в ту же ночь она скончалась и была похоронена в прибрежной полосе, как она просила, потому что она не хотела лежать в неосвящённой земле, а она была крещёной. Но после этого вера её родичей испортилась».

Примечания

Литература 
 Female Ideals and Their Roles in Icelandic Society (Jillian Zeppa, Professor Harbison. Viking Literature, 2006)
 León, Vicki Outrageous Women of the Middle Ages (John Wiley & Sons, 1998) ISBN 0-471-17004-6
 Jones, Gwyn A History of the Vikings (London: Oxford Univ. Press, 1984)
 Sigurðsson, Gísli The Medieval Icelandic Saga and Oral Tradition: A Discourse on Method (Cambridge, MA: Harvard U.P., 2004)
 Jochens, Jenny Women in Old Norse Society (Ithaca: Cornell University Press, 1995)
 Warlords and Holy Men, by Alfred P. Smith, Edinburgh University Press 2010, first published in 1984 by Edward Arnold Publishers, Ltd.

Супруги королей Ирландии
Супруги правителей IX века
Персонажи исландских саг
Персоналии Ирландии IX века